Kyrkås socken kan syfta på:

Kyrkås socken, Jämtland
Kyrkås socken, Västergötland